__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Die Saison 2022/2023 der 3. Liga ist die 13. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.

Meldungen 
Bis zum vom Deutschen Handballbund festgelegten Stichtag 15. Mai 2022 hatten 75 Vereine ihre Meldung für eine Teilnahme am Spielbetrieb abgegeben:

1. VfL Potsdam, Ahlener SG, ASV Hamm-Westfalen II, ATSV Habenhausen, DHK Flensborg, DJK Sportfreunde Budenheim, Eintracht Hildesheim, ESG Gensungen/Felsberg, Füchse Berlin II, GSV Eintracht Baunatal, GWD Minden II, Handball Hannover-Burgwedel, HaSpo Bayreuth, HBW Balingen-Weilstetten II, HC Burgenland, HC Erlangen II, HC Oppenweiler/Backnang, HG Hamburg-Barmbek, HG Oftersheim/Schwetzingen, HG Saarlouis, HSC 2000 Coburg II, HSG Bergische Panther, HSG Bieberau-Modau, HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, HSG Eider Harde, HSG Hanau, HSG Konstanz, HSG Krefeld Niederrhein, HSG Ostsee N/G, HSG Rodgau Nieder-Roden, HSV Hannover, LiT 1912 II, Longericher SC Köln, Mecklenburger Stiere Schwerin, mHSG Friesenheim-Hochdorf II, MTV Braunschweig, Northeimer HC, OHV Aurich, Oranienburger HC, Rhein-Neckar Löwen II, SC DHfK Leipzig II, SC Magdeburg II, SG Leutershausen, SG Pforzheim/Eutingen, SGSH DRAGONS, Stralsunder HV, SV 04 Plauen-Oberlosa, SV 64 Zweibrücken, SV Anhalt Bernburg, SV Salamander Kornwestheim, Team HandbALL Lippe II, TGS Pforzheim, TSB Heilbronn-Horkheim Handball, TSG A-H Bielefeld, TSG Haßloch, TSV Altenholz, TSV Blaustein, TSV Burgdorf II, TSV Neuhausen/Filder, TuS 04 KL Dansenberg, TuS 82 Opladen, TuS Fürstenfeldbruck, TuS Spenge, TuS Vinnhorst, TuS Volmetal, Tusem Essen II, TV Bissendorf-Holte, TV Gelnhausen, TV Germania Großsachsen, TV Kirchzell, TV Plochingen, TV Willstätt, VfL Gummersbach II, VfL Pfullingen und Wilhelmshavener HV.

Zum Zeitpunkt der Meldungen waren noch nicht alle Entscheidungen über Abstieg und Aufstieg der Vorsaison 2021/2022 gefallen. Von den gemeldeten Teams konnten sich in der Spielzeit 2021/2022 der HC Burgenland, TV Bissendorf-Holte, TSG A-H Bielefeld, ATSV Habenhausen, HG Hamburg-Barmbek, SV 04 Plauen-Oberlosa, DJK Sportfreunde Budenheim, Handball Hannover-Burgwedel, HSC 2000 Coburg II, HSG Bieberau-Modau, TSV Blaustein, TuS Volmetal, TGS Pforzheim, TV Plochingen und TV Germania Großsachsen nicht für die 3. Liga qualifizieren.

Ablauf 
68 Teams spielen in fünf Vorrundenstaffeln, wobei zwei Staffeln mit jeweils 13 Mannschaften und drei Staffeln mit jeweils 14 Teams gespielt werden. Gespielt wird in der Vorrunde im Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückrunde. Der Start der Saison 2022/23 war für das Wochenende 3./4. September 2022 geplant.

Zwei Mannschaften steigen am Ende der Spielzeit in die 2. Bundesliga auf. Diese werden in einer Aufstiegsrunde ermittelt, an der die Teams auf Platz 1 und 2 jeder Vorrundenstaffel teilnehmen können, sofern sie hierfür melden. Belegt eine nicht aufstiegsberechtigte Mannschaft Platz 1 oder 2, wird die Aufstiegsrunde mit weniger Mannschaften ausgetragen.

17 Teams steigen in die Oberligen ab: Aus jeder Vorrundenstaffel die Teams auf den Plätzen 12 und darunter; die Teams auf Platz 11 jeder Staffel werden in einer Runde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspielen um den Klassenverbleib spielen. Scheidet ein Verein vorzeitig aus der Vorrunde aus, wird dieser auf dem letzten Tabellenplatz geführt.

Zwölf Teams werden aus den Oberligen der Spielzeit 2022/2023 in die 3. Liga aufsteigen.

Angestrebt ist für die Saison 2023/24 eine Stärke von 64 Mannschaften in der 3. Liga.

Vorrunde 
Die Spielkommission der 3. Liga hat die Staffeleinteilung der Vorrunde für die Spielzeit 2022/2023 wie folgt vorgenommen:
 Staffel Nord: DHK Flensborg, HSG Ostsee N/G, TSV Altenholz, OHV Aurich, Wilhelmshavener HV, HSV Hannover, TSV Burgdorf II, TuS Vinnhorst, HSG Nienburg, SG Hamburg-Nord, Mecklenburger Stiere Schwerin, Stralsunder HV und MTV Braunschweig,
 Staffel Ost: Füchse Berlin Reinickendorf II, Oranienburger HC, Eintracht Hildesheim, Northeimer HC, SC DHfK Leipzig II, SC Magdeburg II, SV Anhalt Bernburg, EHV Aue, HV Grün-Weiß Werder, Sportfreunde Söhre, HaSpo Bayreuth, HC Erlangen II und Eintracht Baunatal,
 Staffel Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen, Rhein-Neckar-Löwen II, SG Leutershausen, SG Pforzheim-Eutingen, TSB Heilbronn-Horkheim, HBW Handball Balingen-Weilstetten II, HC Oppenweiler/Backnang, SV Salamander Kornwestheim, TSV Neuhausen/Filder, TuS Fürstenfeldbruck, TV Willstätt, VfL Pfullingen, SG Köndringen-Teningen und TVS 1907 Baden-Baden,
 Staffel Süd-West: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, HSG Hanau, HSG Rodgau Nieder-Roden, TV Gelnhausen, TV Kirchzell, HG Saarlouis, mHSG Friesenheim-Hochdorf II, TSG Haßloch, Tus 04 KL Dansenberg, HSG Pohlheim, VTV Mundenheim, DJK Waldbüttelbrunn, TuS Ferndorf und VfL Gummersbach II sowie
 Staffel West: TSV GWD Minden II, LiT 1912 II, TV Emsdetten, Ahlener SG, ASV Hamm Westfalen II, Team HandbALL Lippe II, TuS Spenge, HSG Bergische Panther, HSG Krefeld Niederrhein, Longericher SC Köln, TuS 82 Opladen, SGSH DRAGONS, TV Aldekerk und VfL Gladbeck.

Aufstiegsrunde 
Aus der 3. Liga meldeten 13 Vereine bis 1. März 2023 ihr Interesse an einem Aufstieg in die 2. Bundesliga: TuS Ferndorf, TuS Vinnhorst, HSG Krefeld Niederrhein, Eintracht Hildesheim, MTV Braunschweig, TV Emsdetten, TuS Fürstenfeldbruck, HC Oppenweiler/Backnang, HSG Hanau, VfL Pfullingen, SG Leutershausen, SV Salamander Kornwestheim und EHV Aue.

Einzelnachweise 

Männer
Handballsaison 2022/23